Pandión puede referirse a:

 Pandión I y Pandión II, reyes mitológicos de Atenas
 Pandión, hijo de Fineo en la mitología griega
 Pandión, hijo de Egipto, marido y víctima de Calídice en la mitología griega
 Pandión, rey indio de la dinastía Pandya (c. 50 a. C. – 50 d. C)